Blake House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Blake House (Bentonville, Arkansas), NRHP-ID 87002324
 Blake House (Bangor, Maine), NRHP-ID 72000077
 Blake House (Arden, North Carolina), NRHP-ID 10000600